Каскесру́чей (, ) — старинная вепсская деревня в составе Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия, комплексный памятник истории.

Общие сведения 
Располагается на юго-западном берегу Онежского озера.

История 
В 1938—1939 годах постановлениями Карельского ЦИК в деревне были закрыты церковь и часовня.

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 683 человека.

Известные уроженцы 
 Лонин, Рюрик Петрович (1930—2009) — Заслуженный работник культуры Республики Карелия.
 Манькин, Иван Павлович (1924—1984) — советский государственный деятель.
 Полин, Константин Минович (1881—1938) — советский государственный деятель.

Интересные факты 
Памятник архитектуры первой половины XIX века — баня Фошкиной из деревни Каскесручей была перенесена в музей-заповедник «Кижи».

Улицы 
 ул. Онежская
 ул. Совхозная

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района